Saint Paul (St. Paul) – miasto w Stanach Zjednoczonych, stolica stanu Minnesota
 Port lotniczy Minneapolis-St. Paul
 USS "Saint Paul" – okręty US Navy
 Saint Paul – rzeka w Liberii
 Saint Paul – parafia w Antigui i Barbudzie

Zobacz też 
 St. Paul, Saint-Paul
 Święty Paweł